Avire puede hacer referencia a:
 Avire, localidad de Vanuatu.
 Avire, cráter del planeta Marte, en honor a la localidad homónima.
 Aviré, comuna y población de Francia.